Vernești se poate referi la:
 Localități din România
 Vernești, Argeș 
 Vernești, Buzău, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Vernescu

Toponime românești